Прімейра ліга 2004—2005 — 71-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Бенфіка.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Віторія (Сетубал) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубку Португалії 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2004—2005
Португалія
Португалія
2004 у португальському спорті
2005 у Португалії